Храпаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Храпаки — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Храпаки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.